Фернанда Монтенегру (, *16 жовтня 1929) — видатна бразильська актриса.

Фільмографія

Телебачення

Кіно

Примітки

Посилання 

Бразильські акторки
Уродженці Ріо-де-Жанейро
Італійці Бразилії